Emilienhof steht für:

 Emilienhof (Bliesdorf), bewohnter Gemeindeteil von Bliesdorf, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Emilienhof (Briesen (Mark)), Wohnplatz von Briesen (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Emilienhof (Wandlitz), Wohnplatz von Wandlitz, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Emilienhof (Wusterhausen/Dosse), Ortsteil von Wusterhausen/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg